Den Familiennamen Pelupessy tragen folgende Personen:

 Joey Pelupessy (* 1993), niederländischer Fußballspieler
 Pierre Pelupessy (* 1965), niederländischer Badmintonspieler